Newmanoperla är ett släkte av bäcksländor. Newmanoperla ingår i familjen Gripopterygidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Bäcksländor
Newmanoperla